De Rally van Mexico 2010, formeel 24º Rally México, was de 24e editie van de Rally van Mexico en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 2010. Het was de 468e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in León.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Mex
Rally van Mexico
Sport in Guanajuato